Hypnos – w mitologii greckiej bóg i uosobienie snu
 Hypnos – planetoida o numerze katalogowym 14827
 Hypnos – hiszpański film z 2004 w reż. Davida Carrerasa
 Hypnos Duméril, 1852 – monotypowy rodzaj ryb z rodziny Hypnidae